Паскуал Ороско има више значења:

 Паскуал Ороско (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Паскуал Ороско (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику